Cimetière Saint-Michel (Saint-Brieuc)
 Cimetière Saint-Michel (Trois-Rivières)